Милледжвилл () — топоним США.

Топоним США
 Милледжвилл — город в Джорджии.
  — деревня в Иллинойсе.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Теннесси.

Корабли ВМФ США
 :
  — фрегат, на службе с 1944 по 1946 г.

См. также